Břitva může být:

 břitva – speciální nástroj, který je používán pro holení vousů či ochlupení
 Occamova břitva – princip logické úspornosti
 Occamova břitva (Dr. House) – třetí epizoda z první série seriálu Dr. House
 Břitva (anketa) – je odborná publicistická anketa, fungující jako české výroční rockové ceny a zahrnující vše z českého rocku, metalu, punku a hardcoru
 Břitva (povídka) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka